Freisetzung bezeichnet:
 die Entlassung von Arbeitnehmern, siehe Personalfreisetzung
 die Freisetzung Gentechnisch veränderter Organismen
 die Mobilisierung von Schwermetallen, siehe Mobilisierung (Schwermetall)
 das Entweichen chemischer, radioaktiver und biologischer Substanzen in die Umgebung, siehe Emission (Umwelt)

Siehe auch: